Площадь Гареги́на Нжде (; в 1987-1992 — Площадь Спандаряна) — конечная станция Ереванского метрополитена.

История

Открылась 4 января 1987 года в составе четвёртого пускового участка Ереванского метрополитена «Шенгавит» — «Пл. Гарегина Нжде». Первоначально она называлась «Площадь Спандаряна». В 1992 году была переименована, и получила нынешнее название.

Описание
Станция является конечной и расположена на юге Еревана, в административном районе Шенгавит, на площади Гарегина Нжде. Станция названа в честь армянского военного и политического деятеля, коллаборациониста, национального героя Армении и основоположника цехакронизма Гарегина Нжде.

Оформление 
Пилонная станция глубокого заложения. Проходы между пилонами в боковые залы из центрального, выполнены в форме арок из белого мрамора. Сами пилоны облицованы гранитом тёмно-коричневого тона и украшены портретами исторических армянских деятелей, среди которых и сам Гарегин Нжде. Архитектор - заслуженный архитектор Армянской ССР Левон Геворкян.

Путевое развитие 
За станцией расположен трёхпутный, пятистрелочный оборотный тупик.

Примечания

Ссылки 
 Материал о станции на сайте "Мир метро" 

Станции Ереванского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1987 году